Roschtschinski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Roschtschinski (Samara), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Samara

 Roschtschinski (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Roschtschinski (Lipezk), ländliche Siedlung in der Oblast Lipezk
 Roschtschinski (Krasnojarsk), ländliche Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Roschtschinski (Nowosibirsk), ländliche Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Roschtschinski (Stawropol), Weiler in der Region Stawropol
 Roschtschinski (Omsk), ländliche Siedlung in der Oblast Omsk